Asylum – obszar niemunicypalny w Kalifornii
 Asylum – album Kiss
 Asylum – album Disturbed
 Asylum Records – wytwórnia muzyczna
 The Asylum – producent filmowy

 Obłąkana miłość (Asylum) – amerykański film z 2005 w reżyserii Davida Mackenzie
 Obłęd (Asylum) – film z 2008 roku w reżyserii Davida R. Ellisa
 Asylum – amerykański film z 2014 w reżyserii Todora Chapkanova
 Asylum – brytyjski serial telewizyjny z 1996
 Asylum – brytyjski serial telewizyjny z 2015

Zobacz też 
 Asylum Party
 Asylum Street Spankers
 Azyl (ujednoznacznienie)
 Azyl Arkham